Nikolaj Mihajlov (1948) bolgár jégkorongozó
Nikolaj Mihajlov (1988) bolgár labdarúgó